Lamming ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Lamming (* 1938), französischer Historiker
 George Lamming (1927–2022), Schriftsteller aus Barbados